

Patronyme 

 Claudio Velluti (1939-), joueur italien de basket-ball et sauteur en hauteur.
 Donato Velluti (1313-1370), politicien et chroniqueur italien.
 Giovanni Velluti (1969-), pianiste italien.